alliloamina, CH2=CH−CH2−NH2
azetydyna,